Percophidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Baarszalmen
 Percopsidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Baarszalmen